Dolma kan vara:

Dolma – ett samlingsnamn för en hel serie av maträtter där den gemensamma nämnaren är fyllningen, som består av ris och/eller köttfärs, se dolmar
 Kåldolmar – en svensk variant av maträtten vinbladsdolmar
Dolman – ett slags uniformsjacka